Натуральне число 460
 460 рік до нашої ери
 460 рік нашої ери